Буве је појам који може да се односи на:

 Буве или бухе - ред бескрилних инсеката;
 Буве (острво) - ненасељено вулканско острво у јужном делу Атлантског океана;

Личности:
 Жан Батист Шарл Буве де Лозје (1705—1786)- француски морепловац и истраживач, открио острво Буве, био гувернер Маскаренских острва;
 Франсоа Жозеф Буве (1753—1832)- француски адмирал, учесник Револуције и Наполеонових ратова;
 Буве - име неколико бродова, у част адмирала Франсоа Бувеа;
 Густав Буве - француски анархист;
 Петер Буве - холандски фудбалски тренер;